Lingen ist:

 Lingen (Ems), eine Stadt in Niedersachsen
 Kernkraftwerk Lingen, ein Kernkraftwerk bei Lingen (Ems)
 Lingen (Halver), ein Stadtteil von Halver in Nordrhein-Westfalen
 Grafschaft Lingen, eine ehemalige Grafschaft
 Landkreis Lingen, ein ehemaliger Landkreis
 ein Dorf in Kleinlitauen, siehe Priekulė
 Lingen (Herefordshire), Ort in der Grafschaft Herefordshire, Region West Midlands, England, Vereinigtes Königreich

Lingen ist der Familienname folgender Personen:

 Bert van Lingen (* 1945), niederländischer Fußballspieler und -trainer 
 Caspar von Lingen (1755–1837), Bremer Jurist und Senator
 Gustav Meyer-Lingen (1869–1944), deutscher Journalist und Redakteur
 Helmut Lingen (1927–2016), Verleger
 Hermann Ulrich von Lingen (1695–1743), deutscher Historiker und Gelehrter
 John Lingen, englischer Ritter
 Kerstin von Lingen (* 1971), deutsche Historikerin
 Markus von Lingen (* 1974), deutscher Schauspieler
 Nicole Walter-Lingen, deutsche Buchautorin und Drehbuchautorin
 Thekla Lingen (1866–1931), deutsche Dichterin
 Theo Lingen (1903–1978), deutscher Schauspieler
 Ursula Lingen (1929–2014), österreichische Schauspielerin

Lingen ist der Name eines deutsch-baltischen Adelsgeschlechts
 Lingen (Adelsgeschlecht)
 Andreas Alexander von Lingen, russischer Generalleutnant
 Karl von Lingen, Arzt und russischer Geheimrat

Siehe auch:
 Lingens